Александр Ильяшенко: Ильяшенко, Александр Николаевич (1865 — не ранее 1917) — полковник, герой русско-японской и Первой мировой войн.
 Ильяшенко, Александр Сергеевич (род. 1949) — протоиерей, священник Русской православной церкви.